Desa Kepatihan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kepatihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kepatihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,49, long 112,66), 
 Desa Kepatihan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,24, long 112,60), 

Robotskapade Indonesienförgreningar